Pappadhátai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pappadátes, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 
 Pappadhátai (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar